Обсерватория Штефаник — астрономическая обсерватория, основанная в 1928 году в Праге. Обсерватория названа в честь словацкого астронома Растислава Штефаника. В настоящее время обсерватория специализируется прежде всего на популяризации астрономии и связанных с ней естественных наук.

Инструменты обсерватории 
 Двойной рефрактор Цейсс 200 мм (производство 1905—1907гг) — венниский селенограф (установлен 1928 год)
 Максутова-Кассегрена D=370мм (1967 год)
 MEADE 41-см (1999 год)
 Кометоискатель Цейсс D=200 мм (1921 год)

Основные достижения 
 180 астрометрических измерений опубликовано с 1894 по 2000 года

Известные сотрудники 
 Jaroslav Stych
 Карел Андел
 Франтишек Нушл
 :en:Friedrich Hopfner
 Марцел Грюн
 Зденек Копал
 cs:Petr Kulhánek
 :cs:Rudolf König — его телескоп находится в данной обсерватории

Примечания

Ссылки 

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC (детализация)

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Астрономические обсерватории Чехии
Здания и сооружения, построенные в 1928 году
Здания и сооружения Праги